Referendum na Słowacji w 2015 roku (7 lutego)
 Referendum w Irlandii w 2015 roku (22 maja)
 Referendum w Luksemburgu w 2015 roku (7 czerwca)
 Referendum w Grecji w 2015 roku (5 lipca)
 Referendum w Polsce w 2015 roku (6 września)
 Referendum w Rwandzie w 2015 roku (17 grudnia)